Янкель-Меер Нохим-Аронович Милькин (1877, Могилёв — 1944, Освенцим?) — российский и французский художник.

Биография 
В 1901—1909 годах учился в императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Участник созданного в 1918 году Московского художественного кружка. Участник Выставки картин и скульптуры художников-евреев в Москве (1918), где выставлялось 233 произведения многих известных художников — Н. И. Альтмана, И. И. Бродского, Л. М. Антокольского, И. И. Габовича, И. Я. Гинцбурга, Л. М. Лисицкого, А. А. Маневича, Я. Паина, Я. Пятигорского, С. Б. Рыбака, С. Б. Юдовина и других.

Жил в Париже. Депортирован в Освенцим в 1944 году .

Литература 
 
 
 Nadine Nieszawer. ”Peintres juifs de l’Ecole de Paris 1905-1939” Editions Denoël Paris 2000. (ISBN 9782207251423

Примечания

Ссылки 
 Милькин Янкель-Меер Нохимович
 МИЛЬКИН Я. (1877-?)

Художники Франции
Жертвы Холокоста
Художники по алфавиту
Персоналии:Холокост во Франции
Умершие в концлагере Освенцим